Gunungbatu (Bodeh), een bestuurslaag in Indonesië
Gunungbatu (Bogor Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Gunungbatu (Cilograng), een bestuurslaag in Indonesië
Gunungbatu (Ciracap), een bestuurslaag in Indonesië